José Antonio Alonso Conesa (19??-), polític espanyol - alcalde de Cartagena (PSOE, 1991-1995);
 José Antonio Alonso García (1951-), polític espanyol - senador per Astúries (PSOE, 2000-2008);
 José Antonio Alonso Suárez (1960-2017), polític espanyol - ministre (PSOE, 2004-2008);
 José Antonio Alonso Vázquez (1961-), jugador de bàsquet basc;
 José Antonio Alonso Liste (1990-), pilot d'automobilisme espanyol.